Isabella Bendidio (1546-post 1610) – cantante e nobildonna ferrarese, sorella di Lucrezia
Lucrezia Bendidio (1547-post 1584) – cantante e nobildonna ferrarese, sorella di Isabella